Taylorville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Taylorville (ort), South Australia, Loxton Waikerie,

USA 

 Taylorville, Illinois, countyhuvudort, Christian County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar